Mistela ist:
 Mistela (Wein), ein spanischer Likörwein
 ein Pseudonym der US-amerikanischen Malerin Elizabeth Taylor (Malerin) (1856–1932)